Pluto kan syfta på:

 Pluto – en dvärgplanet
 Pluto – latin för en gud i grekisk-romersk mytologi, se Pluton (mytologi)
 Pluto (häst) – en vitgrå hingst anfader till lipizzaner
 Pluto (seriefigur) – en seriefigur
 M/S Pluto – en av Trafikverkets vägfärjor

Se även
 Plutos (pjäs) – en pjäs från 388 f.Kr. av den grekiske författaren Aristofanes